České příjmení Pleskot nese více různých osobností:

 Adolf Pleskot (1858-1933) – český technik, konstruktér a výrobce vodárenské techniky
 Antonín Pleskot (1866-???) –  český matematik
 Ella Pleskotová, rozená Gernerová, 1906–1942 –  členka odboje (PVVZ), popravena za podporu výsadkářů z operace Anthropoid
 Hana Pleskotová (* 1953) –  česká a československá politička KSČ z Chrudimska, poslankyně FS za normalizace
 Igor Pleskot (1930–2017) – český sociolog, aktivní v politickém dění 1968, 1989, prezident svazu KOVO a ČSKOS 1990-1991
 Jaromír Pleskot (1922–2009) –  český herec a divadelní režisér
 Jiří Pleskot (právník) (1901–1942) –  český právník, člen odboje (PVVZ), popraven za podporu výsadkářů z operace Anthropoid
 Jiří Pleskot (1922–1997) –  český herec
 Josef Pleskot (* 1952) –  český architekt
 Josef Pleskot (politik) –  český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Michal Pleskot –  český zpěvák a herec
 Václav Pleskot – více osobností, viz rozcestník

jiný význam
 Pleskot Řitka –  fiktivní postava ze Zeměplochy